Choucas peut désigner :

Ornithologie 
Deux espèces d'oiseaux du genre Coloeus :
 Le Choucas des tours (Coloeus monedula) ;
 Le Choucas de Daourie (Coloeus dauuricus).

Le chocard à bec jaune et le crave à bec rouge sont également désignés de façon impropre sous le nom de choucas ; avec les choucas, ces espèces partagent une étymologie commune.

Autres 
 Le Choucas, une série de bande dessinée.
 Choucas peut désigner un hélicoptère des  forces aériennes de la Gendarmerie nationale.

Notes et références